Das Dameneinzel der Mittelmeerspiele 2018 war ein Tenniswettbewerb in Tarragona.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Draw der Damen im Einzel (englisch)

Tennis Dameneinzel
Tennisturnier 2018
Tennisturnier in Tarragona
2018 Dameneinzel